Расторгу́ев () — русская фамилия.

Известные носители 
 Расторгуев, Александр Евгеньевич (1971—2018) — кинорежиссёр-документалист.
 
 
 Расторгуев, Антон Валерьевич (род. 1984) — российский футболист.
 Расторгуев, Валерий Николаевич (1949—2021) — российский философ и политолог, профессор, доктор философских наук, академик РАЕН, ГАСК.
 Расторгуев, Виктор Леонидович (1910—1945) — лётчик-испытатель.
 
 Расторгуев, Константин Иванович (1874—1935) — епифанский купец, член Государственной думы от Тульской губернии.
 
 Расторгуев, Семён Васильевич (род. 1981) — архитектор.
 
 Расторгуев, Степан Иннокентьевич (1864—1903) — казак, русский путешественник и мореплаватель.
 Расторгуев, Феодосий Феодосьевич (1902—1971) — генерал-майор.
 Расторгуев, Юрий Леонидович (1926—2001) — советский и российский нефтехимик.



Топонимы 
 Остров Расторгуева — остров в Карском заливе, восточнее острова Восточный Каменный (Красноярский край, Российская Федерация).

См. также 
 Усадьба Расторгуевых — Харитоновых
 Расторгуево